Goodrich puede corresponder a 
Goodrich Corporation

Lugares en Inglaterra 
 Goodrich (Herefordshire)
 Castillo Goodrich
 Patio Goodrich

Lugares en EE. UU. 
 Goodrich (Míchigan)
 Goodrich (Dakota del Norte)
 Goodrich (Texas)
 Goodrich (Wisconsin)

Personas 
 Gail Goodrich: baloncestista

Autores de nombres científicos 
 Goodrich: Edwin Stephen Goodrich zoólogo
 Goodrich: Sherel Goodrich botánico